Planchodrome peut être :
 le nom utilisé pour un skatepark au Canada ;
 Simulateur de planche à roulettes du jeu Wii Fit Plus.

Voir aussi